Bolétus fróstii — вид трубчатых грибов, традиционно относящийся к роду  семейства . В 2014 году на основании молекулярных данных этот род был разделён на множество мелких родов, а данный вид был помещён в род Butyriboletus.

Описание 

Шляпконожечный мясистый трубчатый гриб. Шляпка до 15 см в диаметре, у молодых грибов полушаровидная до выпуклой, затем раскрывается до широковыпуклой и почти плоской, в молодости иногда с беловатым налётом, при намокании гладкая и слизистая. Окраска у молодых грибов тёмно-красная до яблочно-красной, с возрастом часто выцветает до кровяно-красной с отдельными желтоватыми участками.

Трубчатый слой тёмно-красный, затем немного бледнеющий, у молодых грибов и во влажную погоду нередко с выступающими ярко-жёлтыми каплями, при повреждении быстро синеет. Поры округлые, по 2—3 на миллиметр.

Ножка 4—12 см длиной и до 2,5 см в поперечнике, расширяющаяся к основанию или почти цилиндрическая, выполненная. Поверхность резко неровная от очень сильно выраженной сеточки. Окраска тёмно-красная, в основании часто желтоватая или беловатая.

Мякоть шляпки лимонно-жёлтая, на воздухе очень быстро становится тёмно-синей, в ножке это посинение происходит существенно медленнее. Особыми запахом и вкусом мякоть в сыром виде не обладает.

Споровый отпечаток оливково-коричневого цвета. Споры эллиптические, 11—17×4—5 мкм.

Съедобный легко определяемый гриб, в приготовленном виде обладающим кислым вкусом, сравниваемым с апельсиновым.

Экология 
Широко распространённый в Северной Америке вид. На севере встречается от Новой Англии до Мичигана, южнее заходит дальше на запад — до Аризоны, на востоке — до Джорджии, также в Мексике и Центральной Америке.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Боровик
Грибы Северной Америки
Грибы Центральной Америки
Таксоны грибов, названные в честь людей
Съедобные грибы